Led eller LED kan avse:

 Led – kontaktyta mellan skelettytor.
 Led – en punkt där en stam ändrar riktning, se nod (botanik)
 Led – för länkade leder inom mekaniken, se länkning (mekanik)
 -led – ett ortnamnsefterled
 Cykelled – en längre cykelväg
 Efterled – det andra ledet av ett sammansatt ord
 Ekvationsled – en del i en ekvation
 Förled – den första delen av ett sammansatt ord
 Vandringsled – en upptrampad, röjd och oftast uppmärkt gångstig avsedd för rekreation och motion
 LED – en ljuskälla baserade på halvledarmaterial
Imperfekt av "lida"